Рафф — фамилия.
Известные носители
 Рафф, Гидеон (род. 1973) — израильский режиссёр кино и телевидения, сценарист и писатель.
 Рафф, Йозеф Иоахим (1822—1882) — немецко-швейцарский композитор.
 Рафф, Линди (род. 1960) — бывший хоккеист, ныне главный тренер команды НХЛ «Даллас Старз».
 Рафф, Рудольф (1942—2019) — американский биолог.

См. также 
 Раффи (1835—1888) — армянский писатель и поэт.